Munkberg ist der Name von

 Carl-Olov Munkberg (* 1928), schwedischer Manager
 Per Munkberg (1818–1887), schwedischer Geiger
 Sylvi Munkberg (1928–2013), finnische Tischtennisspielerin

siehe auch
 Munkberget